Ruzsa Imre (1921–2008) filozófus
 Ruzsa Z. Imre (1953–) matematikus